32-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 25 декабря 1964 года по 27 января 1965 года в Киеве.

Турнирная таблица

Ссылки 
 32nd USSR Championship, Kiev 1964

Спорт на Украине в 1965 году
Чемпионаты СССР по шахматам
1964 год в шахматах
1965 год в шахматах
Спорт на Украине в 1964 году
Декабрь 1964 года
Январь 1965 года
Спортивные соревнования в Киеве
Чемпионаты СССР в 1965 году
Чемпионаты СССР в 1964 году
Соревнования по шахматам на Украине